Jean Baptiste Le Rond d'Alembert – enciclopedista, matematico, fisico, filosofo ed astronomo francese (1717-1783)
d'Alembert – cratere lunare
5956 d'Alembert – asteroide della fascia principale